

Persone
 Andrée A. Michaud (1957) – scrittrice e drammaturga canadese
 Bruno Michaud (1935) – ex calciatore svizzero
 Henry Michaud (1875-1945) – aviatore e generale francese
 Jean-Michel Michaud (1975) – ex calciatore francese martinicano
 Joseph-François Michaud (1767-1839) – storico francese
 Kelvin Michaúd Lewis (1988) – cestista statunitense
 Oscar Alfonso Podlech Michaud (1935) – avvocato e magistrato cileno
 Mike Michaud, propr. Michael Herman Michaud (1955) – politico statunitense
 Oscar Alfonso Podlech Michaud (1935) – avvocato e magistrato cileno
 Pascale Michaud (1977) – attrice francese
 Yves Michaud (1930) – politico e giornalista canadese
 Yves Michaud (1944) – filosofo francese

Altro
 Michaud – vari personaggi del romanzo Suite francese di Irène Némirovsky